Andoni Zubizarreta Urreta, futbolista espanyol retirat que jugava en la demarcació de porter.
 Mike Zubi, cantant i actor argentí.